Pitteus – król Trojzeny, ojciec Ajtry, matki Tezeusza. Kiedy król Aten Egeusz gościł u niego, wracając z wyroczni delfickiej, Pitteus doprowadził do zbliżenia jego córki z gościem.

Rodowód 
Pitteus był synem Pelopsa, który z kolei pochodził od Zeusowego syna Tantala. Matka Pitteusa miała na imię Hippodameja i była ona córką Ojnomaosa, króla Pisy w Elidzie, który z kolei pochodził od Aresa i jednej z Plejad. Jego braćmi byli Tyestes oraz Atreus, władcy mykeńscy.

 Drzewo genealogiczne Pitteusa

Panowanie 
Pitteus został monarchą panującym w Trojzenie. Przed nim miastem tym władał Trojzen. Stał się znany jako władca posiadający wielką wiedzę, mądry, obdarzono nie tylko darem wymowy, ale nawet i nawet darem wieszczenia. W Trojzenie wybudował świątynię Apollina Teariosa, najstarczą świątynię w całej Grecji.

Potomek 
Pitteus, korzystając ze swego daru wieszczego, przepowiedział kiedyś Ajgeusowi, królewiczowi ateńskiemu, że spłodzi on sławnego, mężnego potomka.

Pitteus wykorzystał tę informację. Spoił Ajgeusa alkoholem. Podsunął mu następnie swą córkę imieniem Ajtra.

Ajtra urodziła Ajgeusowi herosa Tezeusza, największego bohatera Aten, łączącego w sobie krew Pelopsa i Erechteusa, który dorastał w Trojzenie z matką i z dziadkiem. Tezeusz wrócił do Aten, dokonał wielu sławnych czynów. Spłodził on syna Hippolutosa, którego oddał na wychowanie swemu matczynemu dziadkowi Pitteusowi. Wnuk ten został po śmierci Pitteusa władcą Trojzeny.

 Potomkowie Pitteusa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Królowie w mitologii greckiej